Дымогенератор — устройство для образования дыма либо аэрозоля, имитирующего дым.

 Дымогенератор (в пищевой промышленности) — устройство для образования дыма в термокамерах (коптильных камерах). Дым образуется при тлении опилок из древесины лиственных пород (дуба, ольхи) без воспламенения. В дымогенераторе с электрическими нагревателями дымообразование регулируют изменением температуры нагревателя (от 200° до 400 °C) и производительностью вентиляторов. Полнота сгорания опилок обеспечивается подачей воздуха, который охлаждает дым до температуры, необходимой для копчения. (см. Лит.: Курко В. И., Физико-химические и химические основы копчения, М., 1960.)
 Дымогенератор (в домашнем копчении) — устройство для создания холодного дыма и подачи его в коптильный шкаф. Как правило такие дымогенераторы представляют из себя металлическую колбу, куда засыпается древесная щепа. Щепа тлеет, компрессором дым подается в охладитель, а оттуда в коптильный шкаф. Такие модели нашли широкое применение как в домашнем использовании, так и бизнесе. 

 Дымогенератор (в шоубизнесе) — устройство для образования имитации дыма при сценических представлениях. Дым образуется при ультразвуковом распылении или периодическом термическом испарении порций глицерина с выбросом белёсого дыма регулируемой плотности в заданном направлении. Получаемый дым помимо собственного дымового эффекта используется для визуализации лазерных и световых эффектов за счёт повышенного рассеяния световых лучей в задымлённом объёме.

 Дымогенератор (в военном деле) — устройство входящее в состав некоторых боевых машин и танков, служащее для создания маскирующей и затрудняющей прицеливание дымовой завесы. Дым образуется в ходе химической реакции горения одноразовых либо перезаряжаемых пиропатронов, что позволяет в течение относительно короткого времени обеспечить плотное задымление на относительно большой площади.

 Дымогенератор (в авторемонте) — устройство для образования дыма, позволяющее определить места подсоса воздуха, приводящего к «утечке вакуума» впускного коллектора — разновидность приспособлений, используемых для поиска течей.

Cм. также 
 Дымовая завеса
 Охранно-дымовые системы
 Дымовая шашка

Примечания 

Оборудование